Megalotheca är ett släkte av insekter. Megalotheca ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Megalotheca